The Thorn – film del 1971 diretto da Peter McWilliams
 The Thorn –  EP dei Siouxsie and the Banshees del 1984